

September

August

Juli

Einzelnachweise